Edoardo Balduzzi – psichiatra italiano
Luigi Balduzzi – politico italiano
Renato Balduzzi – giurista, accademico e politico italiano